В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1975, який проходив в рамках Жіночої міжнародної серії гран-прі 1975, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-2, 4-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (півфінал)
  Кріс Еверт (півфінал)
  Івонн Гулагонг (фінал)
  Мартіна Навратілова (Переможниця)

 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня
 Венді Овертон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors